Африка — материк, один із шести на планеті Земля
 Африка — провінція Римської імперії на території сучасного Тунісу
 Африка — селище, Матвієвський район, Оренбурзька область, Росія